Okręty US Navy o nazwie USS "Abner Read":
 Pierwszy "Abner Read" (DD-526) był niszczycielem typu Fletcher. Wszedł do służby w 1943, zatopiony w 1944.
 Drugi "Abner Read" (DD-769) był niszczycielem typu Gearing. Jego stępkę położono w czasie II wojny światowej, ale jego budowę przerwano we wrześniu 1946.

Abner Read